Скапильятура (, то есть «содружество растрёпанных») — литературное и художественное движение, зародившееся в Милане 1860-х годов. В 1880-е годы распространилось по всей Италии, став национальным проявлением декадентства.

Принципы 
Scapigliatura — вольный перевод французского la bohème («богема, цыганщина»). Термин восходит к названию опубликованного в 1862 году романа Клето Арриги «Скапильятура и 6 февраля». Участники движения противопоставляли своё творчество, с одной стороны, консерватизму официальной культуры, проникнутой католическим традиционализмом, с другой — итальянскому романтизму, который они считали эпигонским, провинциальным и напыщенным. При этом образцом для них выступали европейские и американские романтики (Гофман и Гейне в Германии, Теофиль Готье и Жерар де Нерваль во Франции, Эдгар По в США), но прежде всего — Бодлер. Движение зародилось в Милане и распространилось на другие провинции Италии, охватив живопись и музыку. Подобно декадентам в других странах, участник движения отличались, кроме прочего, вызывающим публичным поведением, демонстративно нарушали нормы бытовой морали, употребляли алкоголь и наркотики.

Скапильятура стала реакцией группы творческих людей на ситуацию, сложившуюся в Италии того времени и характеризующуюся всеобщей разочарованностью, душевной опустошенностью, вызванными крушением идеалов Рисорджименто. Само название движения — от итальянского «scapigliato» («растрёпанный») — означало «растрёпанность» чувств, обманутость ожиданий. Среди его участников были художники, скульпторы, писатели, составившие оппозицию салонному буржуазному искусству и искавшие новые принципы изобразительного языка. Их объединяло желание отойти от тематики Рисорджименто и обратиться к сюжетам из повседневной жизни, к портрету, пейзажу. Художниками-участниками скапильятуры владел дух бунтарства не только в выборе темы, но и в вопросах техники: они, опираясь на традиции северной Италии, обращались к технике динамичного мазка-пятна, экспрессивной лепке, подчеркивающей текучее и живописное распределение светотени, преодолевали приёмы академической выписанности с помощью энергичных точечных мазков, тем самым стремясь найти эффектные цветовые сочетания.

Последовательной эстетической программы у представителей движения не было. В одних и тех же произведениях зачастую сочетались романтическое тяготение к фантастике и бытописательство в духе натурализма.

Представители

Писатели и поэты 
 Клетто Арриги
 Арриго Бойто
 Камилло Бойто, писатель и архитектор
 Карло Досси
 Витторио Имбриани
 Джованни Камерана
 Эмилио Прага
 Марио Раписарди
 Иджинио Уго Таркетти
 Фердинандо Фонтана

Живописцы и скульпторы 
 Франческо Филиппини, живописец
 Веспасиано Биньями, живописец и рисовальщик-карикатурист
 Мозе Бьянки, живописец
 Джузеппе Гранди, скульптор
 Даниэле Ранцони, живописец
 Транквилло Кремона, живописец

Наиболее ярким примером новых художественных поисков служат работы живописцев Даниэле Ранцони и Транквилло Кремоны.

Основатель самого течения скапильятуры Транквилло Кремона обладал прекрасным чувством цвета. Характерными чертами его полотен являются поиски мягких и воздушных эффектов в живописи, достигаемые путём добавления теней по контурам. Хотя Кремона демонстрировал свою нетерпимость к «моде» на поиски в сфере символизма, его картины, на которых незаконченные, растушеванные фигуры не всегда были точно узнаваемы (что было вызвано усилием слить изображаемые объекты со средой), оказали впоследствии ощутимое влияние на творчество скульптора Медардо Россо и сказались на начальных установках футуриста Умберто Боччони — одного из наиболее ярких представителей футуризма.

Даниеле Ранцони также является ярким представителем ломбардской скапильятуры. Этот художник особенно интересовался передачей формы сквозь эффекты мерцающего света и мягкой тени, создавая тем самым некую эфемерность форм, благодаря чему его работы отличаются меланхолическим настроением.

Композиторы 
 Арриго Бойто
 Альфредо Каталани
 Амилькаре Понкьелли
 Франко Фаччо

В кругу Скапильятуры начинал свой путь Джакомо Пуччини. Большое влияние на музыкальную культуру Италии оказали либретто Арриго Бойто, написанные им для опер Понкьелли, Каталани, Верди.

Значение 
Отстаивая идеи искренности и правды, участники движения проложили дорогу веризму в литературе и музыке Италии. Вместе с тем, Скапильятура стала рассматриваться в XX веке как авангардное течение, задавшее образцы для позднейшего декаданса, футуризма, поэзии сумеречников. Творчество участников Скапильятуры повлияло на Луиджи Пиранделло и Дино Буццати. Произведения Бойто и Таркетти экранизировали Лукино Висконти, Тинто Брасс, Этторе Скола.

Что касается живописи, то (помимо значимых технических нововведений) скапильятура провозгласила неподчинение литературным авторитетам и стимулировала стремление к свободе творчества, что можно расценить как предвестие футуризма, также стремившегося к свободе выражения и отходу от стандартов и академизма. Новаторская концепция цветопередачи сыграла немалую роль в сложении техники дивизионизма (от division — разделение) — самого, пожалуй, радикального явления в ломбардском искусстве второй половины XIX века, оказавшего непосредственное влияние на сложение изобразительных приемов футуристов.

Примечания

Литература 
 Nardi P. Scapigliatura. Bologna: Zanichelli, 1924
 Mostra della scapigliatura: pittura, scultura, letteratura, musica, architettura. Palazzo della Permanente, Milano. Milano : Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, 1966
 Mariani G. Storia della Scapigliatura. Caltanissetta; Roma: Sciascia, 1978
 Ferrini A. Invito a conoscere la scapigliatura. Milano: Mursia, 1988
 Carnazzi G. La scapigliatura. Napoli: Morano, 1989
 Del Principe D. Rebellion, death, and aesthetics in Italy: the demons of Scapigliatura. Madison: Fairleigh Dickinson UP, 1996

Ссылки 
 http://www.storiadimilano.it/Arte/scapigliatura.htm 

Литература Италии
Музыка Италии
Изобразительное искусство Италии
Художественные направления